Atlet je lahko:
 tekmovalec v atletiki,
 sinonim za športnika sploh,
 oseba z nadpovprečnimi fizičnimi sposobnostmi (v moči, vzdržljivosti, gibčnosti ...)
 oznaka za določeno telesno zgradbo ljudi